Il nome ed il titolo di Luigi di Francia fu attribuito a numerosi principi di sangue reale che, figli o nipoti diretti di re di Francia, spesso non giunsero a regnare, essendo premorti al padre.

Luigi di Francia (1244-1260) – figlio primogenito di Luigi IX (San Luigi)
Luigi di Francia (1263-1276) – figlio primogenito di Filippo III
Luigi di Francia (1276-1319) – conte d'Évreux, sesto figlio di Filippo III
 Luigi di Francia (1316-1317) – unico figlio del re Filippo V
 Luigi di Francia (1324-1324) – secondo figlio del re Carlo IV
 Luigi di Francia (1329-1329) – secondo figlio del re Filippo VI
 Luigi di Francia (1330-1330) – terzo figlio del re Filippo VI di Francia
Luigi di Francia (1339-1384) – Luigi d'Angiò, re di Napoli con il nome di Luigi I
Luigi di Francia (1372-1407) – Luigi di Valois, duca d'Orleans, secondo figlio del re Carlo V di Francia
Luigi di Francia (1397-1415) – delfino del Viennese, terzo figlio del re Carlo VI
 Luigi di Francia (1458-1460) – figlio primogenito di Luigi XI
 Luigi di Francia (1549-1550) – duca d'Orleans, secondo figlio del re Enrico II
Luigi di Francia (1661-1711) – delfino di Francia, figlio primogenito di Luigi XIV
Luigi Francesco di Francia, duca d'Angiò – terzo figlio del re Luigi XIV
Luigi di Francia (1682-1712) – duca di Borgogna e delfino di Francia, nipote di Luigi XIV
Luigi di Francia (1707-1712) – delfino di Francia, pronipote di Luigi XIV
Luigi di Francia (1729-1765) – delfino di Francia, primogenito dei figli del re Luigi XV
 Luigi di Francia (1751-1761), duca di Borgogna, nipote di Luigi XIV
Luigi di Francia (1775-1844) – delfino di Francia, figlio primogenito di Carlo X
Luigi di Francia (1781-1789) – delfino di Francia, primogenito dei figli del re Luigi XVI
Luigi di Francia (1785-1795) – delfino di Francia, secondo figlio del re Luigi XVI
Luigi Di Francia (1866-1929) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia
Luigi di Francia (1974-), detto Luigi di Borbone – attuale primogenito dei Capetingi (duca d'Angiò)